Леандріньйо () — власне ім'я.

Відомі носії:

 Леандріньйо (1993) — бразильський футболіст, півзахисник
 Леандріньйо (1998) — бразильський футболіст, нападник